een van de hoofdpersonen in het middeleeuwse verhaal Troïlus en Cressida
 Cressida (album), het eerste muziekalbum van Cressida
 Cressida (band), een Britse muziekgroep
 Cressida (geslacht), een geslacht van vlinders
 Cressida (maan), een maan van Uranus